GEN steht als Abkürzung für:

 Generation (Glasgröße), eine nichtstandardisierte Größe von optischen Gläsern, z. B. in der LCD-Fertigung
 Gewestelijk ExpresNet/Réseau Express Régional (Brüssel), die „S-Bahn Brüssel“
 Global Ecolabelling Network, weltweiter Interessenverband von Umweltzeichen-Organisationen 
 Global Ecovillage Network, eine internationale Organisation zur Vernetzung von Ökodörfern

Gen ist der Familienname folgender Personen:

 Gen Getsu (* 1965), japanischer Schriftsteller
 Gen Matsuda (* 1982), japanischer Gitarrist

Gen steht für:

 Gen, ein Abschnitt auf der Desoxyribonukleinsäure (DNS oder DNA)
 Gen (Sprache), Sprache des Volkes Mina
 Abkürzung für Dienstgrad General
 (Genesis), 1. Buch Mose 
 Gennes-sur-Seiche auf Bretonisch

gen steht für:

 die Präposition gen: alt für gegen, in Richtung, nach, zu

Gen. steht für:

 (Genesis), 1. Buch Mose 
 Genitiv
 Genosse, Anrede im Briefverkehr, statt „Frau“ oder „Herrn“, v. a. unter Mitgliedern von Arbeiterparteien 

gen. steht für:

 genannt, siehe Genanntname

Siehe auch:
 Genn

Abkürzung